Ла Уертита има више значења:

 Ла Уертита (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Уертита (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Уертита (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Уертита (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Уертита (Маркес де Комиљас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Уертита (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Уертита (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Уертита (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Уертита (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Уертита (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Уертита (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Уертита (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Уертита (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Уертита (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику